Индуцированное расслоение — расслоение
, индуцированное отображением 
и расслоением , где  — подпространство
прямого произведения , состоящее из пар ,
для которых , и .

При этом следующая коммутативная диаграмма образует декартов квадрат:

Свойства 
 Отображение  индуцированного расслоения в исходное расслоение, определённое формулой , является морфизмом расслоений, накрывающим .
 Для каждой точки  ограничения на слой является гомеоморфизмами.
 Для любого расслоения  и морфизма , накрывающего , существует один и только один морфизм , удовлетворяющий соотношениям

 .
 Расслоения, индуцированные изоморфными расслоениями, изоморфны, расслоение, индуцированное постоянным отображением, изоморфно тривиальному.
 Для любого сечения  расслоения  отображение , определённое формулой , является сечением индуцированного расслоения  и удовлетворяет соотношению .

Расслоения